Элефант-Пасс может означать
 Военная база Elephant Pass у дамбы Элефант-Пасс на Шри-Ланке
 дамба Элефант-Пасс, ранее брод, на севере Шри-Ланки, соединяющая полуостров Джафна с основной частью острова
 речной курорт в штате Керала в Индии
 второе название лагуны Чундиккулам
 железнодорожная станция рядом с военной базой.

См. также 
  —- ланкийский художественный фильм о события гражданской войны.
 Дорога от Элефант-Пасс - книга Nihal de Silva.

Примечания